Roger de Taxis ou Ruggero de Taxis, né en 1513 à Malines et décédé le  à Anvers, fut docteur en droit civil et ecclésiastique, prévôt de Louvain et chancelier de l'université de Louvain.

Biographie 
Roger de Taxis est le fils aîné de Jean Baptiste de Taxis et de Kristina van Wachtendonk, l'arrière-petite fille de Willem van Wachtendonk.

En 1532, Roger de Taxis fut nommé par le souverain chancelier de l'université de Louvain, il le resta jusqu'à son décès en 1593.

Lors du recensement (revue) de 1566 à Anvers, Roger de Taxis fait recenser les prisons et les auberges d'après le nombre de lits présents.

Roger de Taxis dirigea le vicaire d'Anvers de 1576 à 1579, jusqu'à ce qu'il fût banni par le régime calviniste. À la suite de quoi, il s'installa à Louvain où il était prévôt de Saint Pierre.

Roger de Taxis fut à une occasion ambassadeur pour Philippe II.

Descendance 
En tant qu'ecclésiastique Roger de Taxis ne pouvait pas se marier mais il eut un fils illégitime avec une abbesse de Louftémont, issue d'une famille noble du Brabant, Cornelia de Hase qui fut reconnu en 1584 et qui fut baptisé Jean Baptiste Taxis et qui sera le grand-père de Jean Taxis.

Arbre généalogique

Notes et références 

 
 
 

Décès en mars 1593
Roger de Taxis
Naissance en 1513
Naissance à Malines
Ambassadeur du XVIe siècle
Décès à Anvers